Sinpyeong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinpyeong-myeon, Dangjin, socken i Dangjin, Södra Chungcheong, 
 Sinpyeong-myeon, Imsil-gun, socken i Imsil-gun, Norra Jeolla, 
 Sinpyeong-myeon, Uiseong-gun, socken i Uiseong-gun, Norra Gyeongsang,